Лойперсдорф в составе общины Герерсдорф (Нижняя Австрия)
 Лойперсдорф-бай-Фюрстенфельд
 Лойперсдорф-Кицладен